Аполлоній () — грецьке ім'я.

Відомі носії 
 Аполлоній Дискол — грецький граматик Александрійської школи другої половини II століття.
 Аполлоній Перзький (Аполлоній із Перги) — давньогрецький математик III століття до н. е.
 Аполлоній Родоський — давньогрецький поет і граматик елліністичного періоду.
 Аполлоній Тіанський — філософ-неопіфагорієць.

Див. також 
 Аполлон (значення)

Грецькі імена